Эде (раде; De, E-De, Ê Dê, Edeh, klei Êđê, Raday, Rade, Rde, Rhade) — язык тямской подгруппы, распространённый среди горного народа эде, проживающего в провинциях Даклак, Дакнонг, Кханьхоа, Фуйен (окрестности Буонметхуота) во Вьетнаме.

Фонетика

Гласные

Согласные

Морфология

Глагол 
В языке эде существует два типа глагольных сериализаций: у глаголов в последовательностях первого типа равный статус (одно и то же глагольное время, вид, наклонение и модальность, они выступают как единый предикат, причём аргументы могут быть как общими на все глаголы, так и разными), а в последовательностях второго один из глаголов не несёт лексического значения, выступая модификатором.

Равновесная сериализация:

Разновесная сериализация:

Синтаксис 
Порядок слов — SVO. Пример простого предложения:

Лексика 
Во всех языках тхыонгов имеется пласт заимствований из вьетнамского языка. Современные носители-дети говорят в школе только на эде, а государственный язык — вьетнамский — выучивают уже во взрослом возрасте.

Женские имена начитаются с буквы h, а мужские — с y (Y’Tin, H’Juaih). В языке не различаются слова для родных и единоутробных братьев и сестёр.

Примечания

Литература 
  
  A Rhade-English dictionary with English-Rhade finderlist / by James A. Tharp and Y-Bhăm Buôn-yă

Ссылки 
 Алфавит и произношение

Чамские языки
Языки и диалекты по алфавиту
Языки Вьетнама